Топту́л () — деревня в Цивильском районе Чувашии в составе Богатырёвского сельского поселения.

География 
Расстояние до Чебоксар — 55 км, до районного центра — города Цивильск — 18 км, до железнодорожной станции — 15 км.

Административно-территориальное деление 
В XIX — начале XX века в составе Чебаевской волости Ядринского уезда, с 1921 года — в Цивильском уезде, с 1927 года в составе Цивильского района. Сельские советы: Топтулкасы Салтыганово: с 1 октября 1927 года — Богатырёвский; Топтулкасы Шаксубино: с 1 октября 1927 года — Шорсирминский. После слияния деревень (с 31 января 1935 года) — Богатырёвский.

История 
Образована слиянием деревень Топтулкасы́ Шаксу́бино  () и Топтулкасы́ Салтыга́ново (), утверждена 31 января 1935 года. 
Жители до 1866 года — государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством.

Название 
Название — антропоним, от имени основателя — Топтул.

Исторические и прежние названия 
Татул-касы Шаксубиной, Таптул-касы Салтыгановой (1897); Топтулкасы (1917—1926).

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживало 45 человек, преобладающая национальность — чуваши (98%).

Инфраструктура 
Улицы: Афанасьева, Гагарина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Богатырёвского сельского поселения Чувашии

Населённые пункты Цивильского района